Катапулт може да се отнася до:
 катапулт, метателна машина
 катапултиращо кресло, устройство за спасяване на летец от летателен апарат
 катапулт, устройство за стартиране на летателни апарати от малка площ
 Катапулт, военноморска операция през Втората световна война, проведена от Кралския британски флот.